● O Mosteiro da Virgem é um mosteiro de monjas beneditinas localizado na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. 

O templo do mosteiro é decorado com pinturas do artista plástico e arquiteto Cláudio Pastro. 

● O Mosteiro da Virgem tem como superiora atual a Revda. Madre Abadessa Maria Auxiliadora da Silva Canuto. O Mosteiro começou (pela iniciativa) de Madre Francisca de Jesus (Francisca Bernardina de Carvalho do Rio Negro). A 13 de dezembro de 1910 recebeu do Santo Padre bondosa acolhida e encorajamento para a fundação.  

● O Papa (Pio X) exprimiu-lhe o desejo de que realizasse em Roma seus primeiros passos. Madre Francisca colocou os fundamentos na divisa: “Christo et Ecclesia” que é conservado com carinho até hoje como a divisa do Mosteiro da Virgem. O início da fundação foi em um apartamento na Vila Patrizi, perto da Porta Pia. A 19 de março de 1918, esta fundação foi transferida para a Via Tusculana. 

● Ali se construiu uma pequena igreja sob a invocação da Imaculada Conceição. Recebeu o nome de Priorado da Virgem: devia ser o primeiro mosteiro da congregação. A vida regular não tardou em se organizar no Priorado, de acordo com as tradições das grandes Ordens religiosas, máxime da de São Domingos. 

● Em 1923, afiliaram-se a Ordem Dominicana, mas reconheceram que deveria voltar à primeira inspiração da Companhia da Virgem e, em 1931, foi pedido e obtido o desmembramento. Madre Francisca de Jesus é chamada a Deus em 28 de maio de 1932. A esposa do Embaixador Luiz Guimarães, então representante do Brasil junto à
Santa Sé, tomou a iniciativa de promover a instalação da Companhia da Virgem no Brasil.  

● A transferência se fez, conforme documento
oficial assinado pelo Visitador Apostólico, Pe. Lázaro d'Arbonne, com data de 20 de setembro de 1937. A Congregação se compunha, então, de 12 membros. Saindo de Gênova a sete de outubro, aportam no Rio a 19 do mesmo mês, no ano de 1937. Instalou-se em Petrópolis, tendo como Bispo Dom José Pereira Alves. 

● Há uma fusão “ad experimentum” da Companhia da Virgem com a Abadia de Nossa Senhora das Graças, Belo Horizonte-MG, e a agregação definitiva em 11 de abril de 1967. No dia oito de dezembro de 1969 as Irmãs da Companhia da Virgem fizeram a Profissão Monástica segundo a Regra de S. Bento e recebem a Consagração das Virgens. 

● Em 1980, o mosteiro foi elevado a Abadia, sendo eleita como Primeira Abadessa Madre Maria José, que já vinha sendo há mais de 10 anos, sua Prioresa. Tendo completado sua missão, em setembro de 1980, partiu, inesperadamente, para a casa do Pai. No dia 21 de outubro de 1980 foi eleita a nova Abadessa, Madre Eugênia Teixeira, Prioresa de Juiz de Fora. Na tarde desse mesmo dia tomou posse e recebeu a Benção Abacial em 13 de dezembro daquele ano. 

● Assim, Madre Abadessa Eugênia, conduzindo o
rebanho do Mosteiro da Virgem, prosseguiu promovendo o crescimento espiritual e
material da Comunidade. A 16 de dezembro de 1989, ocorreu a Dedicação da igreja
abacial, construída em terreno contíguo ao Mosteiro, doado pela Sra. viúva de
Dr. Henrique Dodsworth. O Mosteiro da Virgem realizou algumas Fundações, que
vão espalhando o espírito de São Bento, de norte ao sul do País: ►A 26 de agosto de
1988 – O Mosteiro de Santa Rosa, em Santo Ângelo – RS; ►No dia 06 de abril
de 1992 – Mosteiro de N.Senhora de Guadalupe, em São Mateus – ES; ►Em 16 de março de
1997 – Mosteiro de N.Senhora do Seringueiro, em Guajará-Mirim – RO. 

● Depois de exercer seu carisma de bondade e
misericórdia, a 09 de outubro de 2002, Madre Eugênia, deixando a todos lembrança
afetuosa e grata de seu testemunho e exemplo de virtudes, especialmente da
bondade, Madre Eugênia partiu para a eternidade. A 3ª Abadessa do Mosteiro da
Virgem, Irmã Maria Auxiliadora da Silva Canuto, membro capitular da Comunidade,
foi eleita, conforme o ritual próprio, e recebeu a Benção abacial em 25 de
janeiro de 2003. O Mosteiro continua lutando pela Vida Monástica, tendo a
alegria de ter celebrado em 2005 seus vinte e cinco anos de Abadia e 80 anos de
fundação da “Companhia da Virgem”. U.I.O.G.D

Virgem
Virgem
Atrações turísticas de Petrópolis
Construções de Petrópolis
História de Petrópolis
Religião em Petrópolis